Зеленого́рское — название населённых пунктов:

Россия 
 Зеленогорское — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Зеленогорское — село в Белогорском районе.

Украина 
 Зеленогорское — посёлок городского типа в Любашёвском районе Одесской области.

См. также 
 Зеленогорское городское поселение
 Зеленогорское сельское поселение
 Зеленогорское шоссе
 Зеленогорский
 Зеленогорск